Шели има више значења:
 Шели (Ајдахо)
 Шели (Минесота)